Roger est un nom propre, ou plus rarement un nom commun.

Prénom et patronyme 
Roger est un prénom masculin. 

C'est la version française et anglaise du prénom masculin d'origine germanique Hrodgari, dont la forme allemande principale est Rüdiger. 

Il provient des racines hroth / hrod, c'est-à-dire « glorieux » et gari « javelot, lance ».

Roger est aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 Sa forme latinisée est Rogerius.
 En anglais Roger (issu du français).
 En arabe Rudjar.
 En allemand, Rüdiger, Rudger, .
 En catalan, Roger.
 En espagnol, Rogelio.
 En espéranto, Roĝero
 En galicien, Roxerio
 En islandais, Hróðgeir.
 En italien, Ruggero ou Ruggiero.
 En néerlandais, Rogier.
 En norvégien, Roar.
 En occitan,  Rogièr (le -i- est souvent absorbé dans la prononciation), Rogèr (gascon).
 En polonais, Roger.
 En portugais, Rogério.
 En grec chypriote Rogeros.

Saints et personnalités chrétiennes 
 Voir 
 Roger, évêque de Lisieux au tournant du .
 Roger, évêque de Coutances de la première moitié du .
 Roger, évêque de Reggio de Calabre du .

Seigneurs et souverains 
 
 Roger , comte de Sicile
 Roger II, roi de Sicile
 Roger III, roi (symboliquement) de Sicile
 Roger , comte de Laon
 Roger  d'Armagnac, vicomte de Fézensaguet
 Roger Ier de Montgommery
 Roger II de Montgommery
 Roger de Beaumont (le Barbu), vicomte de Rouen
 Roger , comte de Foix
 Roger II, comte de Foix
 Roger III, comte de Foix
 Roger-Bernard , comte de Foix
 Roger-Bernard II, comte de Foix
 Roger-Bernard III, comte de Foix
 Roger, cardinal allemand du 
 Roger Mortimer (1er comte de March), comte de March (Angleterre, )

Personnalités portant ce patronyme 

 Alain Roger (né en 1936), philosophe et écrivain français ;
 Alexandre Roger (c.1612-1679), carme déchaux wallon ;
 Brice Roger (né en 1990), skieur alpin français ;
 Denise Roger (1924-2005), pianiste et compositrice française ;
 Ernest Roger (1864-1943), scientifique français, précurseur de la TSF ;
 Estienne Roger (1665 ou 1666-1722), imprimeur et éditeur français ;
 François Roger (1776-1842), homme politique, journaliste, poète et auteur dramatique français ;
 Georges Henri Roger (1860-1946), médecin français ;
 Gustave-Hippolyte Roger (1815-1879), ténor français, neveu de Jacques-François Roger ;
  ;
 Henri Roger-Viollet (1869-1946), ingénieur chimiste et photographe français ;
 Jacques Roger (1920-1990), historien des sciences français ;
 Jacques-François Roger (1787-1849), avocat français et ancien gouverneur du Sénégal, connu sous le nom de baron Roger ;
 Jean-Émile Roger (1831-1916), homme politique français ;
  ;
 Jen Roger (1928-2016), chanteur canadien ;
 Léon Roger-Milès, (1859 - 1928), avocat, historien, poète, journaliste et critique d'art français ;
  ;
 Marie-Aimée Roger-Miclos (1860-1951), pianiste française ;
 Marie-Sabine Roger (né en 1957), écrivain français ;
 Michel Roger (né en 1949), homme politique  monégasque ;
 Napoléon Alexandre Roger (1806-1883), architecte français ;
  ;
 Paul Roger (1812-1894), historien français ;
  ;
 Roger Roger (1911 -1995), compositeur français ;
 Jean Roger-Ducasse (1873-1954), compositeur français ;
 Suzanne Roger (1898-1986), peintre française ;
 Victor Roger (1853-1903), compositeur français d'opérettes ;

personnage de fiction
 Roger, un personnage fictif dans la comédie animée adulte American Dad!.

Pseudonyme 

 Roger (1975-), Roger Machado Marques, footballeur brésilien ;
 Roger (1978-), Roger Galera Flores, footballeur brésilien ;
 Roger (1982-), Roger Guerreiro, footballeur brésilo-polonais ;
 Roger (1985-), Roger Rodrigues da Silva, footballeur brésilien.

Roger comme terme usuel 
 
 Roger signifie « understand » dans les conversations radio de la police, de la marine et de l'aviation américaine. « understand » se traduit en français par « compris ».

Voir aussi 
 ROGER, série télévisée française d'animation
 Biscottes Roger, entreprise française agroalimentaire
 Roger & Gallet, entreprise française de cosmétique

Notes et références 

Prénom masculin
Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom anglais